Basswood Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada und in den Vereinigten Staaten:

 Basswood Lake (Basswood River), See an der Grenze zwischen Minnesota (Vereinigte Staaten) und Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Basswood Lake (North Dakota)
 Basswood Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Basswood Lake (Polk County, Wisconsin)